Il singolare dell'U.S. Women's Hard Court Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Steffi Graf era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–1, 6–4 Ann Henricksson.

Teste di serie

  Steffi Graf (campionessa)
  Manuela Maleeva (secondo turno)
  Nataša Zvereva (primo turno)
  Claudia Kohde Kilsch (primo turno)

 Patty Fendick (quarti di finale) 
 Hana Mandlíková (semifinali) 
 Gretchen Magers (primo turno) 
 Terry Phelps (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Women's Hard Court Championships 1989